Elton Monteiro Almada (Sion, Svájc, 1994. február 22. –) portugál labdarúgó, a svájci Lausanne hátvédje.

Források 
Elton Monteiro adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1994-ben született személyek
Portugál labdarúgók
Az FC Bruges labdarúgói
Az Académica de Coimbra labdarúgói
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
A Miedź Legnica labdarúgói
A Swiss Super League labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek